Gminy w Czechach:
 Pavlov (powiat Kladno) – gmina w powiecie Kladno,
 Pavlov (powiat Havlíčkův Brod) – gmina w powiecie Havlíčkův Brod,
 Pavlov (powiat Igława) – gmina w powiecie Igława,
 Pavlov (powiat Pelhřimov) – gmina w powiecie Pelhřimov,
 Pavlov (powiat Zdziar nad Sazawą) – gmina w powiecie Zdziar nad Sazawą,
 Pavlov (powiat Brzecław) – gmina w powiecie Brzecław,
 Pavlov (powiat Šumperk) – gmina w powiecie Šumperk,

Inne:
 Pavlov (stanowisko archeologiczne)

Zobacz też:
 Pawłow

Pawłow